Normanby – miasto w Nowej Zelandii
 Normanby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Normanby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Normanby – wyspa Papui-Nowej Gwinei, w archipelagu d’Entrecasteaux
 Normanby – rzeka w Australii